Ла-Грутт, Ла-Ґрутт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 145 км на південь від Орлеана, 45 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Офіційний сайт
 Ла-Грутт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Грутт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер